

Carriera

Club 
Gioca dal 2004 al 2006 in patria, al Manzini Wanderes. Nell'estate del 2006 si trasferisce negli Stati Uniti, ai Bulldogs dell'Università di Alabama A&M.

Nazionale 
Debutta in Nazionale l'11 giugno 2005, in Zambia-Swaziland, semifinale della COSAFA Cup 2005. Ha collezionato in totale, con la Nazionale, 3 presenze.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Manzini Wanderers: 2005

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale swati
Calciatori deceduti nel periodo di attività